Themisto är ett släkte av kräftdjur som först beskrevs av Joseph Bénézet Xavier Guérin 1828, non Oken, 1807, 1815 (nomina rejicenda.  Themisto ingår i familjen Hyperiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor